Такмичње у бацању копља у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 27. и 29. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Земље учеснице 
Учествовале су 23 такмичарке из 16 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских бацачица копља 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Атлетичарке су биле подељене у две групе:А са 12 и Б са 13 такмичарки. Квалификациона норма је износила 60,00 метара. У финале су се пласирале две који су пребациле норму (КВ), а десет према постигнутом резултату (кв).

Финале

Извори 

Бацање копља
Бацање копља на Европском првенству у атлетици на отвореном